de IATA-code van Avianca, een Colombiaanse luchtvaartmaatschappij
 een afkorting voor atletiekvereniging, zie Lijst van Nederlandse atletiekverenigingen
 Algemene voorwaarden, voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven.
een afkorting voor audiovisueel, zoals een AV component of een AV kabel
Anonymous for the Voiceless, een dierenrechtenorganisatie opgericht in Australië.

Zie ook 
 Algemene vergadering (doorverwijspagina)